Het aanbrengen van een implantaat
 Doteren - een techniek uit de halfgeleiderindustrie